Владисла́в Вячеславович Прокопе́нко (род. 1 июля 2000 года, Астана, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Астана».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Астана». 25 июня 2017 года дебютировал в основном составе «Астаны», выйдя на замену в матче Премьер-лиги Казахстана против клуба «Окжетпес». На тот момент ему было 16 лет, 11 месяцев и 25 дней, и он стал самым молодым игроком «Астаны», выходившим на поле в рамках Премьер-лиги Казахстана. В 2017 году болельщики «Астаны» признали Владислава лучшим молодым игроком клуба.

18 апреля 2018 года забил свой первый гол за «Астану» в матче 1/8 финала Кубка Астаны против «Махтаарала».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Казахстана до 19 и до 21 года.

Достижения 
 Астана
 Чемпион Казахстана (2): 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Астана»

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Актобе»